Majkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Majkowski (1876–1938), kaschubischer und polnischer Autor
 Jan Majkowski (1952–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Kamil Majkowski (* 1989), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Maikowski